verstikking;
 smoren (culinair), een kooktechniek;
 Smoren (keramiek), speciaal voor dakpannen;
 smoorspoel;
 smoorventiel, een vernauwing of prop in een gasleiding zodanig dat er een drukverschil ontstaat;
 roken (tabak), roken in een aantal Vlaamse en Brabantse dialecten.